Plaats in Indonesië
 Babadsari (Jiput), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Babadsari (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java